

Codici 
 HUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Humera (Etiopia)
 hue – codice ISO 639-3 della lingua huave di San Francisco del Mar

Geografia 
 Huế – città del Vietnam